Der tanzende Tor ist der Titel von:

 Der tanzende Tor (1917) (Originaltitel Klovnen), dänischer Stummfilm von A. W. Sandberg
 Der tanzende Tor (1926) (Originaltitel Klovnen), dänischer Stummfilm von A. W. Sandberg
 Der tanzende Tor (Roman), Roman von Palle Rosenkranz (1926)

Siehe auch:
 Das Lied vom tanzenden Toren, Gesangsstück von Alexander Schirmann (1915)